УЕФА Лига Европе 2010/11. ће бити друга сезона под новим именом за такмичење претходно познат као Куп УЕФА.

Такмичење је почело квалификацијама 21. јуна 2010, а финална утакмица је одиграна 18. маја 2011. на стадиону Авива у Даблину, који је отворен у мају 2010. на месту бившег Ленсдаун роуд стадиона.

Титулу је бранио последњи победник екипа Атлетико Мадрид која је у финалу УЕФА Лига Европе 2009/10. победила екипу Фулама са 2:1.

Учешће екипа 
У УЕФА Лиги Европе 2010/11. учествовало је 194 представника 53 национална савеза УЕФА. Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту. Победник УЕФА Лига Европе 2009/10., Атлетико Мадрид има обезбеђено место у групи, чак иако не добије место преко своје домаће лиге.

Квалификациона шема Лиге Европе 2010/11.
 Савези рангирани од 1 до 6 ће имати по 3 клуба у квалификацијама 
 Савези рангирани од 7 до 9 ће имати по 4 клуба у квалификацијама
 Савези рангирани од 10 до 51 ће имати по 3 клуба (осим Лихтенштајна који ће имати 1 клуб јер нема национално првенство))
 Савези рангирани од 52 до 53 ће имати по 2 клуба 
 3 екипе победнице у Фер-плеју (Шведска, Данска и Финска) добиће по још једно место.
 33 екипе елиминисане из Лиге шампиона 2010/11 прелазе у преносе се Европа Лиге

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (52 екипе)
 20 другопласираних екипа из савеза рангираних од 33-53 (изузев Линхенштајна) 
 29 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 22-53 (изузев Линхенштајна) 
 3 екипе победника у Фер плеју
 Друго коло квалификација (80 екипа)
 26 екипа победница из првог кола
 25 победника националних купова из савеза рангираних од 29-53
 14 другопласираних екипа из савеза рангираних од 19-32
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 16-21
 6 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 10-15
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9
 Треће коло квалификација (70 екипа)
 40 победника другог кола квалификација 
 13 победника купова из савеза рангираних од 16-28 
 3 другопласиране екипе из савеза рангираних од 16-18 
 6 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 10-15 
 3 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 петопласиране екипе из савеза који су рангирани 4-6 (победник Француског Лига купа) 
 2 шестопласиране екипе из савеза рангираних 1-3 (победник Енглеског Лига купа, (минус упражњено место Атлетика Мадрид))
 Плеј оф коло(76 екипа) 35 победника из трећег кола квалификација 
 15 победника купа из савеза рангираних од 1-15 
 3 трећепласиране екипе из савеза рангираних од 7-9 
 3 четртопласиране екипе из савеза рангираних од 4-6 
 3 петопласиране екипе из савеза рангираних од 1-3 
 15 поражених у Лиги шампиона 2010/11. треће коло квалификација
 Групна фаза (48 екипа)
 37 победника из плеј оф кола 
 10 поражених из Плеј офа Лиге шампиона 2010/11.
 Побердник 2009/10. Атлетико Мадрид
 Финална фаза (32 клуба)
 12 победника из групне фазе 
 12 другопласираних из групне фазе
 8 трећепласираних екипа из групне фазе Лиге шампиона 2010/11.

 Екипе 

 Календар такмичења 

 Квалификације 
Жреб за прва два кола квалификација одржан је 21. јуна 2010. у Ниону, Швајцарска .

 Прво коло квалификација 
Први утакмице ће се играти код првоименованих клубова 1. јула, а реванш сусрети 8. јула 2010.

|}

 Друго коло квалификација 
Утакмице ће се играти код првоименованих клубова 15. јула, а реванш сусрети 25. јула 2010.

|}
5. УЕФА доделила победу Будућности са 3:0 јер је у екипи Баку играо суспендовани играчна на првој утакмици која је завршила победом Бакуа 2:1.

 Треће коло квалификација 
У трећем колу квалификације играће 70 клубова: 40 победника из другог кола квалификација и 30 клубова који су директно пласирани у трећи круг. Прве утакмице се играју 29. јула, а друге 5. августа.

|}

 Коло плеј офа 

|}

 Групна фаза 
Жреб за групну фазу одржан је у Монаку 27. августа 2010.. У такмичењу учествује 48 клубова од којих је 38 из плеј офа ове Лиге и 10 клубова који су поражени у колу плеј офа Лиге шампиона 2010/11.. Клубови су подељени у 12 група са по четири екипе. Такмичење је почело 16. септембра и трајало до 16. децембра 2010.
 Група А 

 Група Б 

 Група Ц 

 Група Д 

 Група Е 

 Група Ф 

 Група Г 

 Група Х 

 Група И 

 Група Ј 

 Група К 

 Група Л 

 Шеснаестина финала 
Жреб за шеснестину финала УЕФА купа одржан је у петак 17. децембра у Ниону у Швајцарској. Према правилима у овом делу такмичења играју првопласирани из такмичења по групама и четири боље трећепласиране екипе из Лиге шампиона, против другопласираних екипа и четири слабије трећепласиране екипе из Лиге шампиона. У шеснаестини финала не могу се састати клубови из истих земаља, као и они који су били у истим групама. Утакмице су одигране 15/17. фебруара и 22/24. фебруара 2011.

 

|}

 Осмина финала 
Жреб за осмину финала обављен је истога дана када су жребани парови шеснаестине финала 17. децембра 2010. Утакмице су одигране 10 и 17. марта 2011. године.

|}

 Четвртфинале 
Утакмице четвртфинала су одигране 7. и 14. априла 2011. године.

|}

 Полуфинале 
Први мечеви се играју 28. априла док се реванш мечеви играју 5. маја.

|}
 Финале 

Финале је одиграно 18. мајa на Даблин Арени''' у Даблину.

Види још 
 Лига шампиона 2010/11.

Референце

Спољашње везе 
 сајт УЕФА Лига Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Сезона 2010/11. у УЕФА такмичењима